Elora ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elora (Kalifornien)
 Elora (Pennsylvania)
 Elora (Tennessee)

in Kanada:
 Elora (Ontario)